

Військова справа 
Наліт, у військовій справі — спосіб ведення бойових дій, стрімкий (раптовий, несподіваний) напад або результат такого нападу:
 кавалерійський наліт або набіг, у англосаксів — рейд.
 Повітряний наліт
 Вогневий наліт (артилерійський наліт, артналіт) — сильний артилерійський (мінометний) обстріл.
 Наліт годин — сукупна тривалість польотів льотчиків.

Інше 
 бандитський наліт — бандитський напад з метою грабежу.
 наліт — тонкий шар якої-небудь речовини, що осіла, з'явилась на поверхні чого-небудь.